José Salgado ist der Name folgender Personen:

* José Salgado (Grundbesitzer), argentinischer Grundbesitzer, Gründer der Stadt Lobos 
 José Luis Salgado (* 1966), mexikanischer Fußballspieler
 José Wilfredo Salgado García (* 1966), salvadorianischer Politiker